Les Furii Medullini sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Furii. Ils apparaissent aux .

 Sextus Furius Medullinus, consul en 488 av. J.-C. ;
 Lucius Furius Medullinus, consul en 474 av. J.-C. ;
 Publius Furius Medullinus Fusus, consul en 472 av. J.-C. ;
 Spurius Furius Medullinus Fusius, frère du précédent, consul en 464 av. J.-C. ;
 Lucius Furius Medullinus, tribun consulaire en 432, 425 et 420 av. J.-C. ;
 Lucius Furius Medullinus, consul en 413 et 409 av. J.-C. et tribun consulaire en 407, 405, 398, 397, 395, 394 et 391 av. J.-C. ;
 Lucius Furius Medullinus, tribun consulaire en 400 av. J.-C. ;
 Lucius Furius Medullinus Fussus, tribun consulaire en 381 et 370 av. J.-C. et censeur en 363 av. J.-C.

Medullinus peut signifier « de Médullie (en latin : Medullia) », une ville du Latium, ancienne colonie d'Albe-la-Longue.